Сан-Фелисес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 21,10 км². Население — 76 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Санто Кристо дель Консуэло.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории